Александра Девиль (Александра Петровна Кравченко, ; 1951—2012) — украинская писательница, автор историко-приключенческих, социально-психологических, детективных и любовных романов, а также стихотворений и новелл.

Биография 
Окончила школу с золотой медалью и с отличием Днепропетровский металлургический институт. Работала в научно-исследовательском институте чёрной металлургии и Министерстве чёрной металлургии Украины в управлении энергетических служб, где занималась вопросами энергосбережения.

Публиковать в периодике новеллы и стихотворения начала с 1986 года. Первая книга вышла из печати в 1998 году, с тех пор (по 2013 год) опубликовано почти 30 сольных книг, а также произведения Александры Кравченко вошли в книги «Шлях у три покоління: Антологія прози Придніпровۥя» (2005, Днепропетровск), «Рідне місто моє» (2006, Днепропетровск), «Люди і долі» (2008, Днепропетровск), «Сяєво жар-птиці: Антологія літератури для дітей та юнацтва Придніпровۥя» (2009, Днепропетровск), сборник «Книжкова веселка: Дитячі письменники рідного краю» (2009, Днепропетровск) и звучат в аудиокниге «Письменники Дніпропетровщини — шкільним бібліотекам» (2012, Днепропетровск).

С 2001 года Александра Кравченко (Девиль) — член Национального Союза писателей Украины. Со временем увлечение литературой и историей превратилось для неё во вторую профессию.

Награды 
 лауреат литературной премии им. Валерьяна Пидмогильного
 премия Днепропетровской областной организации ветеранов Украины за книги "Приговор из прошлого" и "Фатальный ливень"
 почетный диплом Международного Совета по книгам для детей и юношества (IBBY) за книгу "Амазонки Днепра"
 дипломант регионального конкурса "Вдохновенный дуэт Приднепровья" (2008 г., её стихотворение "Амазонка Днепра" положено на музыку членом Ассоциации композиторов Днепропетровского отделения Национального музыкального союза Еленой Швец-Васиной)
 дипломы Днепропетровской облгосадминистрации за участие в жюри фестиваля "Чарівна книжка" и работу с талантливой молодежью.

Книги 
 Тайна преображения (Днепропетровск, "Гамалия", 1998)
 Фиалковый цвет мести (Днепропетровск, "Гамалия", 1998)
 Муж во временное пользование (Москва, "ЭКСМО-Пресс", 2000)
 Киевская невеста (Днепропетрвоск, "УкО ІМА-прес", 2000)
 Дарю вечную молодость (Москва, "ЭКСМО-Пресс", 2001)
 Фиалковый цвет мести (Донецк, "Донеччина", 2003)
 Тайна преображения (Донецк, "Донеччина", 2003)
 Суженый Марии (Донецк, "Донеччина", 2003)
 Изумрудное сердце (Донецк, "Донеччина", 2003)
 Опасное наследство (Донецк, "Донеччина", 2003)
 Киевская невеста (Донецк, "Донеччина", 2003)
 Приговор из прошлого (Донецк, "Донеччина", 2003)
 Озеро страха (Донецк, "Донеччина", 2003)
 Мария. Пороги любви и Днепра (Днепропетровск, "Днепрокнига", 2004)
 Анна. Пороги любви и Днепра (Днепропетровск, "Днепрокнига", 2004)
 Фатальный ливень (Донецк, "Донеччина", 2005)
 Кольцо Надежды (Донецк, "Донеччина", 2006)
 Амазонки Дніпра (Днепропетровск, "Днепрокнига", 2006)
 Изумрудное сердце (Харьков-Белгород, "Клуб Семейного Досуга", 2008)
 Перстень Дарины (Харьков-Белгород, "Клуб Семейного Досуга", 2008)
 Мечтать не вредно (Донецк, "Донеччина", 2008)
 Суженый Марии (Харьков-Белгород, "Клуб Семейного Досуга", 2009)
 Оберег волхвов (Харьков-Белгород, "Клуб Семейного Досуга", 2009)
 Чужой клад (Харьков-Белгород, "Клуб Семейного Досуга", 2010)
 Королева Таврики (Харьков-Белгород, "Клуб Семейного Досуга", 2011)
 Письмо Софии (Харьков-Белгород, "Клуб Семейного Досуга", 2012)
 Корсары Таврики (Харьков-Белгород, "Клуб Семейного Досуга", 2013)

Примечания

Ссылки 
 Охота за чашей Грааля. О романе "Королева Таврики"
 Первая Всеукраинская литературная премия им. Александры Кравченко (Девиль)
 Л. Романчук. Понять будущее можно только через прошлое
 Интервью Тимофея Федорца с Александрой Кравченко (Девиль)
 Інтерв’ю Катерини Овчинникової з Олександрою Кравченко: «У модерній українській літературі хотілося б бачити поєднання змістовності і цікавості, концептуальності і “читабельності”»

Писатели по алфавиту
Украинские писательницы XX века
Украинские писатели XXI века
Литераторы, известные под псевдонимами
Члены Национального союза писателей Украины
Выпускники Национальной металлургической академии Украины